Lexi steht für:
 Lexi (Software), Mischung zwischen einem Wiki und einem Lexikon, siehe Liste von Wiki-Software
 die Kurzform des Vornamens Alexa (Vorname)
 die Kurzform des Vornamens Alexander
 die Kurzform des Vornamens Alexandra
 die Kurzform des Vornamens Alexia
 die Kurzform des Vornamens Alexis (Vorname)
 die Kurzform des Vornamens Felix

Siehe auch:
 Lexi & Lottie – Detektive im Doppelpack
 Lexie
 Lexis
 Lexy